Allsvenskan 2001/2002 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 2001/2002
Allsvenskan i ishockey 2001/2002